Miejscowości w Polsce
 Uścieniec-Kolonia – część wsi Uścieniec w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Uścieniec-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Wilga